Allerheiligen ( en français) peut faire référence à :
 Allerheiligen bei Wildon, commune autrichienne du district de Leibnitz, en Styrie ;
 Allerheiligen im Mühlkreis, commune autrichienne du district de Perg, en Haute-Autriche ;
 Allerheiligen im Mürztal, ancienne commune autrichienne du district de Bruck-Mürzzuschlag, quartier de la ville de Kindberg ;
 Monastère d'Allerheiligen, en Forêt-Noire, sur le territoire de la ville d'Oppenau.